Groscurth ist der Name folgender Personen:

 Anneliese Groscurth (1910–1996), deutsche Ärztin und Widerstandskämpferin
 Georg Groscurth (1904–1944), deutscher Arzt und Widerstandskämpfer
 Helmuth Groscurth (1898–1943), Offizier der Wehrmacht und Widerstandskämpfer
 Reinhard Groscurth (1866–1949), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Groskurt
 Groskurd
 Großcurth
 Grosskurth
 Großkurth